Boxer Dameligaen var den 79. sæson af Damehåndboldligaen.

Slutspillet 
Efter 22 håndboldkampe i grundspillet kvalificerede de seks øverste hold sig til slutspillet, hvor nr. 1-2 gik direkte i semifinalerne, mens nr. 3-6 startede med at spille mod hinanden således, at nr. 3 valgte en modstander blandt nr. 4-6, mens to øvrige hold i slutspillet mødte hinanden. Vinderen af håndboldkampene, der har deltagelse af 3'eren i grundspillet mødte grundspillets nr. 2 i semifinalen. Den anden vinder mødte grundspilsvinderen. Vinderne i semifinalerne mødtes i DM-finalerne. Alle håndboldkampene i slutspillet afvikledes over to kampe.

Klubber 
Vejen EH blev den 13. maj 2014 erklæret konkurs, hvorfor holdets plads i Boxer Dameligaen til  sæsonen 2014/15 tilfaldt Nykøbing Falster Håndboldklub, der ellers var rykket ned.

Stilling

Resultater 

1Hjemmehold er angivet på venstre side og udeholdet langs toppen.

Slutspil

Kvartfinale

Semifinale

Bronzekamp

Finale

Nedryknings-playoff

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside

Referencer 

Damehåndboldligaen
DM i håndbold (kvinder)